Himantosoma är ett släkte av mångfotingar. Himantosoma ingår i familjen Gonibregmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordkrypare
Himantosoma